Finestrat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Finestrat (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Finestrat (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar